Grapow est un patronyme notamment porté par :
 Hermann Grapow, un égyptologue allemand (1885 - 1967).
 Roland Grapow, un guitariste allemand (1959 -).